Национальный чемпионат (Насьональ) () — третий футбольный дивизион в системе футбольных лиг Франции. В соревновании принимают участие 18 клубов. По окончании сезона три клуба, занявших высшие позиции, переводятся в Лигу 2, а четыре худших вылетают в Насьональ 2.

Лига была создана в 1993 году для участия в ней профессиональных, полупрофессиональных и любительских клубов. До сезона 1997/98 носила название Насьонал 1.

До 1993 года существовал являвшийся третьим уровнем Дивизион 3fr, образованный в 1971 году вместо любительского чемпионатаfr, который, в свою очередь, был создан в 1935 году.

Соревнование проходит по традиционной схеме. Чемпионат начинается в августе. Команды играют друг с другом дома и на выезде. С конца декабря по середину января следует традиционный перерыв. Завершается сезон в середине мая.

Рекорд посещения был поставлен в пятницу, 22 мая 2015 года, на матче между «Страсбуром» и «Коломье», который собрал на трибунах «Стад де ла Мено» 26 724 зрителей.

Сезон 2015/2016 
В соревновании принимает участие 18 команд:

Победители сезонов с 1993 года 
 1993/94 Шатору
 1994/95 Лорьян
 1995/96 Тулон
 1996/97 Ним
 1997/98 Аяччо
 1998/99 Луан-Кюизо
 1999/00 Бове
 2000/01 Гренобль
 2001/02 Клермон
 2002/03 Безансон
 2003/04 Реймс
 2004/05 Валансьен
 2005/06 Ньор
 2006/07 Клермон
 2007/08 Ванн
 2008/09 Истр
 2009/10 Эвиан
 2010/11 Бастия
 2011/12 Ним Олимпик
 2012/13 Кретей
 2013/14 Орлеан
 2014/15 Ред Стар
 2015/16 Страсбур
 2016/17 Шатору
 2017/18 Ред Стар
 2018/19 Родез
 2019/20 По
 2020/21 Бастия
 2021/22 Лаваль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Foot-national.com
 Национальный Чемпионат

Франция
Футбольные лиги Франции